Oddział Wydzielony Rzeki Wisły
 Oddział Wydzielony Wisła – 209 Pułk Piechoty (II RP)